Slusius ist der Name von

 Johann Walter Sluse (Johannes Gualterus Slusius; † 1687), Kardinal
 René François Walther de Sluze (Renatus Franciscus Slusius;  1622–1685), wallonischer Mathematiker, Kanoniker von Liège sowie Abt von Amay